Le Masters de Roumanie de snooker 2018 est un tournoi professionnel et non classé comptant dans la saison 2017-2018 de snooker. Il s'agit de la première édition du tournoi qui s'est déroulé du  au  au Bucharest Metropolitan Circus à Bucarest en présence des 16 meilleurs joueurs de la discipline du moment. Ryan Day s'est imposé en finale face à Stuart Bingham.

Tableau

Finale

Centuries 
 137, 124, 111  Stuart Bingham

 136, 133  Ali Carter

 130  Mark Allen

 120  Ryan Day

 118, 101  Judd Trump

 109, 108  Stephen Maguire

Notes et références 

Snooker en 2018
Masters de Roumanie de snooker